Влади́мир Никола́евич Льво́в
 Львов, Владимир Николаевич (1872—1930) — член Государственной думы III и IV созывов, обер-прокурор Синода.
 Львов, Владимир Николаевич (1897—1942) — советский генерал-лейтенант.